Майкл Руссоу (; род. 9 ноября 1976) — американский боец ММА, выступающий в UFC. Дрался в таких организациях как Adrenaline MMA и Pride.

Карьера в ММА 
Майк подписал контракт с UFC в 2009 году и сделал дебют против Джастина МакКалли на UFC 102, где победил единогласным решением (29-28, 30-26, 30-27).

На UFC 114 выиграл Тодда Даффи нокаутом. Руссоу на протяжении 2 раундов получал тяжёлые удары, но в середине 3-го раунда смог нанести победный прямой правый. Джо Роган позже сказал, что это был лучший нокаут 2010 года и вообще когда-либо.

После победы на TUF 10 одолел своего товарища по команде Джона Мадсена 26 марта 2011 на UFC Fight Night 24 техническим нокаутом; с этой победой улучшил свою победную цепочку до 10.

Личная жизнь 

Майк и его жена имеют дочь по имени Элла.

Достижения

Mixed Martial Arts 
 Ultimate Fighting Championship
 Knockout of the Night (One time)

Статистика боёв в ММА 

|-
|Поражение
|align=center|15-3 (1)
| Шон Джордан
|TKO (удары)
|UFC on Fox: Johnson vs. Dodson
|
|align=center|2
|align=center|3:48
|Чикаго, США
|
|-
|Поражение
|align=center|15-2 (1)
| Фабрисио Вердум
|TKO (удары)
|UFC 147
|
|align=center|1
|align=center|2:01
|Белу-Оризонти, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|15-1 (1)
| Йон Олав Эйнемо
|Единогласное решение
|UFC on FOX 2: Evans vs. Davis
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Чикаго, США
|
|-
|Победа
|align=center|14-1 (1)
| Джон Мадсен
|ТКО
|UFC Fight Night: Nogueira vs. Davis
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Сиэтл, США
|
|-
|Победа
|align=center|13-1 (1)
| Тодд Даффи
|КО
|UFC 114
|
|align=center|3
|align=center|2:33
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|12-1 (1)
| Джастин МакКалли
|Единогласное решение
|UFC 102
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Портленд, Орегон, США
|
|-
|Победа
|align=center|11-1 (1)
| Брейден Байс
|Сдача
|Adrenaline MMA 2: Miletich vs. Denny
|
|align=center|1
|align=center|2:13
|Молин, Иллинойс, США
|
|-
|Победа
|align=center|10-1 (1)
| Джейсон Гида
|Сдача
|Adrenaline MMA: Guida vs. Russow
|
|align=center|1
|align=center|2:13
|Иллинойс, США
|
|-
|Победа
|align=center|9-1 (1)
| Роман Зенцов
|Сдача
|Yarennoka!
|
|align=center|1
|align=center|2:58
|Сайтама, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|8-1 (1)
| Стив Кемпбелл
|Сдача
|XFO 21
|
|align=center|2
|align=center|4:32
|Иллинойс, США
|
|-
|Победа
|align=center|7-1 (1)
| Пет Хармон
|КО
|Bourbon Street Brawl 4
|
|align=center|1
|align=center|2:10
|Чикаго, США
|
|-
|Победа
|align=center|6-1 (1)
| Демиан Декора
|Сдача
|XFO 18
|
|align=center|1
|align=center|2:54
|Уисконсин-Делс, США
|
|-
|Победа
|align=center|5-1 (1)
| Скотт Харпер
|Сдача
|XFO 16
|
|align=center|1
|align=center|0:32
|Иллинойс, США
|
|-
|Поражение
|align=center|4-1 (1)
| Сергей Харитонов
|Сдача
|Pride 33
|
|align=center|1
|align=center|3:46
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|4-0 (1)
| Стив Конкел
|Сдача
|Bourbon Street Brawl 2
|
|align=center|1
|align=center|1:00
|Чикаго, США
|
|-
|Победа
|align=center|3-0 (1)
| Крис Харрисон
|Сдача
|XFO 14
|
|align=center|1
|align=center|1:11
|Иллинойс, США
|
|-
|Победа
|align=center|2-0 (1)
| Брендон Куигли
|КО
|Combat: Do Fighting Challenge 7
|
|align=center|1
|align=center|0:18
|Сисеро, Иллинойс, США
|
|-
|
|align=center|1-0 (1)
| Эд Майер
|Нет результата
|Combat: Do Fighting Challenge 6
|
|align=center|N/a
|align=center|N/a
|Иллинойс, США
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Нейт Шрёдер
|Единогласное решение
|JKD: Challenge 1
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Чикаго, США
|
|-
|}

Бойцы смешанных единоборств США